

Cinema 
 Rotation  –  film del 1949 diretto da Wolfgang Staudte

Musica 
 Rotation  – album di Joe McPhee del 1976
 Rotation  – album dei Cute Is What We Aim For del 2008